Niemcy:
 Häusern – dzielnica Füssen
 Häusern – dzielnica Hilpoltstein
 Häusern – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Waldshut